Czersk (gromada w powiecie chojnickim)
 Czersk (gromada w powiecie grójeckim)
 Czersk (gromada w powiecie piaseczyńskim)